Szlávics László (1927–1991) ötvös – szobrászművész
 Szlávics László (1959–) szobrász – éremművész